Pancho o pancho puede referirse a: 

 perrito caliente, especialmente en Argentina,Perú  Uruguay y  Paraguay.
 Cook, perro actor español conocido como «Pancho» en sus anuncios para la Lotería Primitiva y película posterior.
 Un pez de la familia de los espáridos, Pagellus bogaraveo también llamado besugo.
 en México, un berrinche: "hacer un pancho" = hacer un berrinche

Personas conocidas como Pancho 
 Don Pancho: uno de los dos apodos más comunes para el tanguero argentino Francisco Canaro.
 Pancho Amat, guitarrista cubano.
 Pancho Córdova, actor y director de cine mexicano.
 Pancho Fierro, pintor peruano.
 Pancho Flores, caricaturista y pintor mexicano.
 Pancho Gonzales, tenista estadounidense de los años 50.
 Pancho Ibáñez, presentador de televisión y locutor argentino.
 Pancho Merluza, personaje televisivo de ficción de Chile, protagonista de "Las aventuras de Pancho Merluza".
 Pancho Segura, tenista de los años 50, nacionalizado estadounidense y de origen ecuatoriano.
 Pancho Varona, guitarrista español.
 Pancho Villa, uno de los principales artífices de la Revolución mexicana.
 Pancho Villa (boxeador), boxeador filipino, y uno de los principales boxeadores de Asia.
 Pancho Vladigerov, compositor, pianista y pedagogo búlgaro.
 Pancho Ramírez, caudillo federal argentino.

Referencias